Канадская архиепископия — церковно-административный округ ряда церквей на территории Канады:
 Канадская архиепархия в юрисдикции Православной церкви в Америке.
 Канадская архиепископия в юрисдикции Константинопольского патриархата.